Früchte des Zorns steht für:

 einen Roman, den John Steinbeck 1939 veröffentlicht hat, siehe Früchte des Zorns
 den gleichnamigen Film von 1940, siehe Früchte des Zorns (Film)
 eine israelische Militäroperation, siehe Operation Früchte des Zorns
 eine deutsche Folkband, siehe Früchte des Zorns (Band)